Леонид Александрович Екимов (, Новодвинск, Архангельская область, СССР) — член сборной России по пулевой стрельбе из пистолета, заслуженный мастер спорта России.

Биография 
По словам самого спортсмена, первое знакомство со стрелковым спортом произошло в 1998 году, когда он вместе со своими друзьями пришёл в тир родного города для развлечения. Вскоре его друзья покинули секцию, а Леониду стрельба понравилась, к тому же тренер, Александр Поздеев, разглядел в 11-летнем мальчике хорошие способности.

В 2003 году Леонид Екимов вошёл в состав национальной сборной России по стрельбе.

В 2008 году в возрасте 20 лет Екимов принял участие в Олимпийских играх в Пекине в двух видах стрельбы: из пневматического и скорострельного пистолета, заняв пятое и четвёртое места соответственно. Несмотря на то, что в соревнованиях такого высокого класса Леонид выступал впервые, он рассчитывал на лучший результат и был разочарован, остановившись в шаге от медалей. Однако, во всех неудачах Леонид винит только себя:
 Усталость, психология — даже не знаю, все может быть. Отвлёкся, может, потерял концентрацию. Нет, погода, акклиматизация тут совершенно не при чём. Проиграл только сам. Скажем так: неправильно себя подвел к старту. Именно в процессе подготовки совершил ошибку. Если ещё точнее — сегодня утром. Не о том думал. Потому что к самой Олимпиаде я подготовился в целом неплохо. И рассчитывал на гораздо лучший результат. 

В 2012 году на Играх в Лондоне выступал в трёх видах стрельбы из пистолета, и во всех попал в 10-ку: восьмое место в стрельбе из скорострельного пистолета, восьмое место в финале в стрельбе из произвольного пистолета с 50 метров и 10-е место в стрельбе из пневматического пистолета.

На Играх 2016 года не выступал. На Играх 2020 года в Токио занял 11-е место в стрельбе из скорострельного пистолета.

Выступает за ЦСКА, имеет воинское звание лейтенант.

Спортивные достижения 

 В 2007 году:
 серебряный призёр Кубка мира
 чемпион Европы
 В 2008 году:
 серебряный призёр Кубка мира (личный зачёт, пневматический пистолет, 10 м)
 чемпион Европы (личный зачёт, малокалиберный пистолет, 50 м)
 чемпион Европы (командный зачёт)
 серебряный призёр чемпионата Европы (командный зачёт)
 чемпион России (личный зачёт, малокалиберный пистолет, 50 м)
 чемпион России (личный зачёт, малокалиберный пистолет, 25 м)
 победитель открытого Кубка России (личный зачёт, скорострельная стрельба из стандартного пистолета, 25 м)
 бронзовый призёр открытого Кубка России
 В 2009 году:
 победитель первого этапа Кубка мира (личный зачёт, пневматический пистолет, 10 м)
 чемпион Европы (командный зачёт, произвольный пистолет, 50 м)
 победитель открытого Кубка России (личный зачёт, произвольный пистолет, 50 м)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports-reference.com 
 
 
 
 

Заслуженные мастера спорта России
Стрелки России
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по стрельбе
Чемпионы России по стрельбе
Лейтенанты (Российская Федерация)